Wolodin oder Volodin (männliche Form) bzw. Wolodina oder Volodina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Moissejewitsch Wolodin (1919–2001), russischer Regisseur und Dichter
 Alexei Volodin (* 1977), russischer Pianist
 Daria Volodina (* 1991), Mitglied des Werchowna Rada (Parlament der Ukraine)
 Denis Wolodin (* 1982), kasachischer Fußballspieler
 Eugenia Volodina (* 1984), russisches Model
 Jelena Wolodina-Antonowa (* 1971), kasachische Skilangläuferin
 Lyudmila Miltonovna Volodina (* 1945), russische Juristin
 Margarita Wladimirowna Wolodina (* 1938), russische Schauspielerin

 Wassilissa Wolodina (* 1974), russische Astrologin und Fernsehmoderatorin
 Wiktor Gennadijewitsch Wolodin (* 1962), russischer Alpinist
 Wjatscheslaw Wiktorowitsch Wolodin (* 1964), russischer Politiker

Siehe auch:
 Wolodino